Гаро́нна (, , ) — река во Франции и Испании. Начинается в Пиренеях на высоте 1870 м в результате слияния нескольких рек, истоки которых располагаются на высоте до 2343 м. Впадает в Бискайский залив Атлантического океана.

География 

В пределах Пиренеев течёт в узкой глубокой долине, имеет крутое падение (угол падения равняется примерно 67 ‰), ниже является типичной равнинной рекой с хорошо разработанной долиной; ширина у города Бордо — до 500 м. Ниже Бордо сливается с рекой Дордонь и образует эстуарий Жиронда длиной около 75 км.

Протяжённость — 647 км (из них 523 — по территории Франции), площадь бассейна 56 тысяч км² (вместе с Дордонью — 84 811 км². Средний расход воды в устье около 680 м³/сек. Питание преимущественно дождевое и за счет таяния горных снегов.

Судоходство 
Судоходна на 190 км (в том числе до Бордо доступна для морских судов). Благодаря каналам, является частью водной системы, соединяющей Бискайский залив со Средиземным морем.

Имеется ряд водохранилищ, ГЭС.

История 
На реке расположен исторический центр города Бордо — Порт Луны, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году.

В честь Гаронны был назван небольшой астероид главного пояса, открытый 29 января 1878 года Ж. Перротеном.

Притоки 
Основные притоки:

 Сав
 Жер
 Баиз
 Арьеж (с Пиренеев)
 Тарн
 Ло.

Населённые пункты 
Бордо, Ажен, Тулуза

Примечания

См. также 
 Водоклиновый судоподъёмник Монтеш

Реки, впадающие в Бискайский залив
Реки Каталонии
Реки Новой Аквитании
Реки Окситании